Le psaume 62 peut désigner :
 le psaume 62 (61) : psaume 62 selon la numérotation hébraïque, psaume 61 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 63 (62) : psaume 63 selon la numérotation hébraïque, psaume 62 selon la numérotation grecque.